Огіркове дерево (або Cucumbertree) — загальна назва для декількох дерев і може означати:

 Averrhoa bilimbi, родом з Південно-Східної Азії
 Dendrosicyos socotrana, родом з Сокотри
 Kigelia africana, родом з тропічної Африки
Багатозначні терміни